Brand kan syfta på:

 Brand — snabb förbränning med okontrollerad tillväxt
 Brand — inom medicin äldre ord för sjuklig cell- och vävnadsdöd i en organism, se nekros
 Brand (tidning) — en anarkistisk tidning
 Brand (drama) — ett drama av Henrik Ibsen
 Brand — inom medicinen detsamma som kallbrand
 Brand – inom marknadsföring och ekonomi (särskilt på svenska i Finland) används ordet brand närmast synonymt med ordet varumärke
 Brand (efternamn) - ett efternamn samt personer med namnet
 Brand (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Tjeckien 

 Milíře, ort, Plzeň, Okres Tachov,

Tyskland 

 Brand, Bayern, kommun i Oberpfalz, Bayern,

Österrike 

 Brand (Vorarlberg), ort och kommun, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar